Geneviève Déry (1986) est une actrice québécoise.
Jean-François Déry (1974) est un pilote automobile québécois.
Joseph Déry (1888-1972) est un bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode.
Luc Déry est un producteur québécois. 
Luc Déry est également un scénariste québécois. 
Pascale Déry (1976) est une journaliste québécoise.
Peter Poreku Dery (1918-2008) est un cardinal ghanéen.
Pierre-André Déry est un illustrateur québécois de bande dessinée.
Pierre César Dery (1768-1812) est un général français.
Tibor Déry (1894-1977) est un écrivain hongrois.

Voir aussi